Cheng är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 程, förenklat 程, pinyin Chéng. Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan även Cheng användas som transkription av namnet Zheng, traditionellt 鄭, förenklat 郑, pinyin Zhèng.   	 	  	 	

Den 31 december 2014 var 299 personer med efternamnet Cheng bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Cheng
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Chi Cheng (1970–2013), amerikansk musiker och sångare
 Franky Cheng (fodd 1984), racerförare
 Johnny Cheng (1921–1996), kinesisk-svensk entreprenör
 Wan Chun Cheng (1908–1987), botaniker

Kvinnor
 Chi Cheng (friidrottare) (född 1944), taiwanesisk häcklöpare
 Cheng Fei (född 1988), gymnast
 Hanna Cheng (född 1927), kinesisk-svensk entreprenör, "Mrs. Cheng"
 Cheng Hui (född 1973), landhockeyspelare
 Cheng Ming (född 1986), bågskytt

Se även
 Cheng (auktor)
 Sheng, kinesiskt musikinstrument
 Zheng, kinesiskt efternamn

Källor

Kinesiska efternamn